Bisquertt ist der Familienname folgender Personen:
Próspero Bisquertt (1881–1959), chilenischer Komponist

Siehe auch:
 Bixquert